Yellow Submarine (dal), a Beatles 1966-os dala
Yellow Submarine (film), a Beatles 1969-es rajzfilmje
Yellow Submarine (album), a Beatles tizenegyedik albuma, az azonos című rajzfilm zenéje